Verdrag van Kamerijk (1508), een alliantie tussen Lodewijk XII van Frankrijk, Ferdinand II van Aragon, keizer Maximiliaan I en paus Julius II
Verdrag van Kamerijk (1517), een alliantie tussen Frans I van Frankrijk, keizer Maximiliaan I en Karel I van Spanje
Damesvrede van Kamerijk, een verdrag uit 1529

Geschiedenis van Kamerijk